«Любо́вник на пять дней» (, ) — романтическая комедия 1961 года.

Сюжет 
Молодая британка Клер живёт в Париже со своим чересчур добропорядочным мужем Джорджем и двумя малышами. Однажды на показе мод её подруги-модельера Мадлен она знакомится с молодым галантным французом Антуаном. Несмотря на то, что он принадлежит Мадлен, Клер удаляется вместе с ним на его холостяцкую квартиру. Она встречается с любовником пять раз в неделю, а выходные проводит дома с детьми и мужем. Мадлен, узнав о их связи, устраивает вечеринку и приглашает на неё подругу, её мужа и своего неверного любовника. В итоге щекотливая ситуация разрешается благополучно — Мадлен получает обратно Антуана, успевшего наскучить подруге, а Клер выясняет, что Джордж готов закрывать глаза на её мелкие интрижки, коль скоро выходные она проводит с ним.

В ролях 
 Жан-Пьер Кассель — Антуан
 Джин Сиберг — Клер
 Мишлин Прель — Мадлен
 Франсуа Перье — Джордж
 Марчелла Ровена — мадам Шану

Ссылки 
 О фильме на TCMDB.com

Фильмы-мелодрамы Италии
Кинокомедии Франции
Фильмы-мелодрамы Франции
Чёрно-белые фильмы Италии
Кинокомедии 1961 года
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Франции 1961 года
Фильмы Италии 1961 года
Эротические фильмы 1960-х годов